Matias Navarrete (Buenos Aires, 1987. március 19. –) argentin-olasz labdarúgó.

Korábbi klubjai 
Boca Juniors 'B'
Diósgyőri VTK

NB1-es pályafutása 
Játszott meccsek: -
Gólok: -

Jegyzetek 

Argentin labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
A Boca Juniors labdarúgói
A DVTK labdarúgói
1987-ben született személyek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek
Buenos Aires-iek